Tschorny () ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Garijewitsch Tschorny (* 2000), russischer Fußballspieler
 Carl Alphons Tschorny (1818–1880), deutscher Schauspieler und Regisseur 
 Daniil Tschorny (um 1360-um 1430), russischer Mönch, Ikonen- und Freskenmaler
 Kusma Tschorny (1900–1944), weißrussischer Schriftsteller und literarischer Übersetzer
 Lew Tschorny (1878–1921), russischer Anarchist
 Ossip Jewsejewitsch Tschorny (1899–1981), russisch-sowjetischer Schriftsteller, Musikwissenschaftler und Dirigent